Финал Лиги Европы УЕФА 2020 стал завершением Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20, 49-го сезона турнира после основания Кубка УЕФА и 11-го сезона после основания Лиги Европы. Изначально планировалось, что финал должен был пройти на стадионе «Арена Гданьск» 27 мая 2020 года. Однако из-за событий, связанных с распространением COVID-19 матч был перенесён на стадион «Штадион Кёльн» в Кёльне, он прошёл 21 августа 2020 года. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянский «Интернационале».

Победитель финала получил право сыграть с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2020, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021.

Выбор стадиона 
3 ноября 2017 года УЕФА объявила, что две ассоциации выразили интерес к проведению матча.

24 мая 2018 года на заседании в Киеве УЕФА выбрала стадион «Арена Гданьск» местом проведения финала.

Исполнительный комитет УЕФА выбрал стадион «Рейн Энерги» в Кёльне в качестве места проведения матча на своём заседании 17 июня 2020 года. Это первый финал клубных соревнований УЕФА, проходящий на этом стадионе, и первый финал Лиги Европы, проводимый в Германии с 2010 года. В эпоху двухматчевого финала страна принимала либо один, либо оба матча 11 раз, прежде чем принять одноматчевый Финал Кубка УЕФА 2001 года в Дортмунде и финал 2010 года в Гамбурге.

Стадион был открыт в 1923 году под названием «Мюнгерсдорфер Штадион» и был домашним стадионом клуба немецкой Бундеслиги «Кёльн» с 1948 года. За свою жизнь он претерпел две крупные реконструкции. Он принимал матчи чемпионата Европы по футболу 1988 года, а также матчи Кубка конфедераций 2005 года и чемпионата мира по футболу 2006 года.

Команды 
В данной таблице финалы до 2009 года были проведены в эпоху Кубка УЕФА, а с 2010 года — в эпоху Лиги Европы УЕФА.

Путь к финалу 

Примечание: Первым указано количество голов, забитых участником финала (д: домашний матч; г: матч на выезде; н: матч на нейтральном поле).

Перенос сроков 
В связи с пандемией коронавируса проведение Лиги Европы 2019/20 было приостановлено. Было объявлено, что финал отложен на неопределённый срок. Среди вариантов, рассматривающихся чрезвычайной рабочей группой УЕФА — завершение сезона в августе.

Матч 
«Домашняя» команда (в административных целях) в данном финальном матче выбрана в процессе жеребьёвки после определения полуфинальных пар.

Отчёт о матче

См. также 
 Финал Лиги Европы УЕФА 2020
 Суперкубок УЕФА 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2020
События 21 августа
Спорт в Германии в 2020 году
Август 2020 года
Лига Европы УЕФА 2019/2020